Jeff Clarke peut faire référence à :

  (1954- ), footballeur anglais ;
  (1961- ), homme d'affaires américain ;
 Jeff Clarke (1977- ), footballeur canadien ;
 Jeff Clarke, acteur canadien.

Voir aussi